Das Kompetenzzentrum Innovation und Marktorientierte Unternehmensführung ist ein Institut der Hochschule Ludwigshafen am Rhein und forscht unter anderem für Ministerien aus Bund und Land, private und öffentliche Stiftungen und Unternehmen.

Geschichte 
Im Jahr 1999 wurde an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein das Institut eingerichtet. Es ist ausschließlich aus Drittmitteln, hauptsächlich von Bund und Land, privaten und öffentlichen Stiftungen sowie Unternehmen finanziert. Das Institut hat sich zusammen mit weiteren Instituten und Professoren zum neu gebildeten Forschungsschwerpunkt Nachhaltige Unternehmensentwicklung zusammengeschlossen, das neben zwei weiteren Forschungsschwerpunkten als Nukleus wesentlicher synergetischer Forschungsarbeiten der Hochschule definiert wurde.

Schwerpunkte 
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Kompetenzzentrums gehören:
 Nachhaltige Unternehmensentwicklung: Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext bezieht sich auf ökonomische, soziale und ökologische Ziele.
 Innovationsmanagement: Ideenfindung und -generierung, Bewertung von Innovationen sowie F&E-Projekt- und Portfoliosteuerung
 Servicemanagement: Service-Innovation, Service-Marketing (Portfolio, Preis, Vertrieb, Vermittlung), Service-Qualität sowie Service-Effizienz
 Technologiemanagement: Bewertung des Technologieeinsatzes, E-Business Modelle/ Kollektive Intelligenz sowie Technologien in der Arbeitswelt

Forschungsprojekte 
In der Vergangenheit wurden u. a. folgende Projekte gefördert:

Weblinks 
 Offizielle Website

Institut
Bildung und Forschung in Ludwigshafen am Rhein
Organisation (Ludwigshafen am Rhein)